A Ducati MotoGP Team az olasz motorgyártó Ducati versenycsapata a MotoGP kategóriában, a gyorsaságimotoros-világbajnokságban.
A Ducati más sportágakban is részt vesz a MotoGP mellett (versenyrészlegük neve, a Ducati Corse).
A MotoGP csapat hivatalos neve Ducati Marlboro, főszponzora, a Marlboro után, amely a amerikai dohánygyár, az Altria egy márkája.

A csapat motorjait Ducati Desmosedicinek hívják. 2007-ben az ausztrál Casey Stoner egyéni bajnoki címet, a csapat konstruktőri címet szerzett.

2009-ben Casey Stoner és Nicky Hayden a csapat versenyzője.

Története

A kezdetek 
Amikor 2002-ben eldöntötték, hogy 2003-tól a MotoGP kategóriában 4 ütemű, 990 cm³-es motorokat kell építeni, a Ducati elindította MotoGP projektjét. Már 2002-ben elkészültek motorjukkal, Desmosedicivel. Az elnevezés a szelepekről kapta nevét. A motorban 16 darab szelep, 90°-os V4-es (pontosabban L4-es) hengerelrendezés, és a Ducati által használt speciális Desmodromic szelepvezérlés volt benne. A motor maximális fordulatszáma a 13 000/percet is elérte. A kezdetektől ez volt a legerősebb motor (220 lóerő) a MotoGP mezőnyben, és gyakran végeztek a Ducati versenyzői a maximális sebesség (Top Speed) ranglisták élén. A pályateszteket Vittoriano Guareschi tesztversenyző és a Superbike bajnokságban versenyző Troy Bayliss végezte. Később Loris Capirossi is csatlakozott, aki 2002-ben még a Hondánál versenyzett.

2003 
2003-ban az ausztrál Bayliss és az olasz Capirossi volt a csapat versenyzője.
Az utolsó év előtti hivatalos teszten Capirossi az összes konkurens japán motornál gyorsabb volt, az első szuzukai versenyen harmadik lett. A harmadik, spanyol futamon, jerezben Capirossi és Bayliss először szerezte meg az első két rajthelyet. A katalán nagydíjon, Barcelonában, Capirossi megszerezte az új csapat első győzelmét. A világbajnokságban Capirossi negyedik, Bayliss hatodik lett. A konstruktőri versenyben a Ducati második lett 225 ponttal.

2004 

2004-ben nem változott a csapat versenyzőfelállása. A motort továbbfejlesztették, teljesítménye tovább nőtt, de vezethetősége nem javult. Egy barcelonai szezon előtti teszten Capirossi mit 347,4 km/órával felállította az addigi legnagyobb sebességet, amivel a MotoGP-ben haladtak. A szezon közepén egy teljesen új, átdolgozott verziót vetettek be. A csúcsteljesítmény és a motorok ereje csökkent, de a kezelhetőség sokat javult, a második félévben sikeresebbek voltak.
Ennek ellenére is, mindkét versenyző legjobb eredménye csak 1-1 harmadik hely volt. A csapatvezetés a versenyzőkben látta a hibát, Troy Bayliss és a csapat kapcsolata megromlott, és az ausztrál az év végén távozott.
169 ponttal a Ducati harmadikként végzett a konstruktőrök között.

2005 
2005-ben a spanyol Carlos Checa foglalta el a távozó Bayliss helyét. 2005-ben Bridgestone gumikra tértek át az előző két évben használt Michelinről. A motorkerékpár, a GP05, az előző évi modell továbbfejlesztése volt különös figyelemmel az irányíthatóság javítására. A fő probléma a szezonban a gumik gyenge teljesítménye volt.
Capirossi győzni tudott Motegiben, a japán nagydíjon, és a malajziai Sepangban, azonban gyakran előfordult, hogy a versenyzők nem tudtak az első tíz között célba érni. Ennek ellenére 2005 egyértelműen előrelépés volt az előző évhez képest, Capirossi hatodikként végzett egyéniben.

2006 
2006-ban a spanyol Sete Gibernau, 2003 és 2004 második helyezettje, lett a második számú versenyző Capirossi mellett. 2006-ban ismét javult a teljesítményük az előző évhez képest, az első versenyen, Jerezben Capirossi és Gibernau az első két helyről rajtolt és az olasz meg is nyerte a versenyt, így vezette a pontversenyt. A katalán nagydíjon mindkét versenyző súlyos balesetet szenvedett.

Gibernau a rajt után összeütközött csapattársával és olyan súlyosat estek, hogy mindkettejüket kórházban kellett ápolni. A spanyolnak eltört a kulcscsontja, a következő két versenyen emiatt nem tudott részt venni, a német Alex Hofmann helyettesítette. Capirossi zúzódásokat szenvedett mellkörnyéken, a következő két futamon nagy fájdalmai voltak, emiatt visszaesett a pontversenyben. A szezon második részében Capirossi ismét jól teljesített, és futamgyőzelmeket aratott Csehországban, és Japánban, a jól működő Bridgestone gumiknak köszönhetően.
Az utolsó előtti portugál nagydíjon Gibernau balesetet szenvedett, amelyet a következő évben már az ő helyén motorozó Casey Stoner okozott. Az utolsó versenyen, Valenciában így nem tudott részt venni, Troy Bayliss helyettesítette, akinek ez volt az utolsó MotoGP versenye. Bayliss megnyerte a futamot Capirossi előtt, így ez volt a Ducati első kettős győzelme.

Loris Capirossi 23 pont lemaradással a világbajnok Nicky Hayden mögött harmadik lett. 248 ponttal a Ducati a harmadik lett a konstruktőri világbajnokságban. Sete Gibernau szerződését nem hosszabbították meg, 2007-re az ausztrál Casey Stoner került a spanyol helyére.

2007 
2007-től a korábbi 990 cm³-es hengerűrtartalmat 800 cm³-re csökkentették. Ez minden gyártónál egy teljesen új motor építését tette szükségessé. A Ducati maradt 90°-os, V4 elrendezésénél, és elsőként tesztelték hivatalosan az új motort.
A 21 éves Stoner, aki az előző évben sok motort összetört, a 2007-ben rendezett 18 versenyből tízet nyert meg.

Négy versennyel a szezon vége előtt, Japánban bebiztosította világbajnoki címét. A következő ausztrál nagydíjon a Stoner/Capirossi duó egy kettős győzelemmel megszerezte a Ducati konstrukőri világbajnoki címét is. Capirossi a szezon közepéig nem volt elégedett a 800 cm³-es motor teljesítményével. A szezon második felében a motor karakterisztikáját kívánságához igazították, így az olasz Japánban győzni is tudott.
A Desmosedici GP7 messze a legerősebb motor volt, a Ducati versenyzői az egyenesekben mindenkinél gyorsabbak voltak. Valentino Rossi a kínai nagydíj után ezt mondta: "Soha a pályafutásom során nem láttam még olyan motort, amely ennyivel erősebb lenne a többinél.".

2008 

2008-ra Capirossi 5 öt év után elhagyta a csapatot, helyére az olasz Marco Melandri került. Versenyei többnyire nem sikerültek jól, legtöbbször a mezőny legvégén motorozott, és a pontszerző helyekért volt kénytelen versenyezni, pedig csapattársa, Stoner a világbajnoki címért harcolt. Összesen kétszer kényszerült feladni a versenyt, de ötször nem sikerült beverekednie magát a pontszerzők közé. Legjobb eredménye egy ötödik hely volt. A szezont a 17. helyen zárta, 51 pontot szerezve. Kétéves szerződését az év közepén 1 évre csökkentették. Stoner gyengébb kezdése után a szezon a közepén három futamot nyert meg egymás után, de ezt követően kétszer egymás után kiesett, és elveszítette esélyét a világbajnoki címre Valentino Rossi ellen. Stoner és a Ducati is a második helyen zárta az évet.

2009 
2009-ben Melandri helyére az amerikai világbajnok Nicky Hayden került, aki Melandrihoz hasonlóan nem tudott egyelőre jó eredményeket hozni. Stoner jól kezdte az évet, győzött Katarban és Mugellóban és egy ideig vezette a vb-t is. A Barcelonában szerzett fertőzéses betegsége után teljesítménye egyre gyengült, végül orvosával úgy döntöttek, hogy három versenyt (Brno, Indianapolis, Misano) kihagy meggyógyulása érdekében. Stonert a Pramac Racingtől átigazoló Mika Kallio helyettesíti. Stoner és a Ducati is a harmadik helyen áll a világbajnokságban.

Eredmények

MotoGP

Megjegyzések

Hivatkozások

További információk 

 Hivatalos honlap

MotoGP-csapatok